Hrvatska:
 Trnovec (Trnovec Bartolovečki), naselje u općini Trnovec Bartolovečki, Varaždinska županija
 Trnovec (Nedelišće), naselje u općini Nedelišće, Međimurska županija
 Trnovec Desinićki, naselje u općini Desinić, Krapinsko-zagorska županija
Mađarska:
 Trnovec (Šomođska županija, Mađarska) (mađ. Somogytarnóca), selo u Mađarskoj, dio grada Barče, Šomođska županija

Vidi još 

Trnovac